Фёдор Чумако́в: Чумаков, Фёдор Иванович (1782—1837) — математик, профессор Московского университета.
 Чумаков, Фёдор Петрович (1823—1911) — художник.
 Чумаков, Фёдор Федотович (1729 — после 1786) — яицкий казак, пугачёвский полковник.